Дејвид Карадин (, правим именом Џон Артур Карадин) био је амерички глумац.

Рођен је у Холивуду, Калифорнија као најстарији син глумца Џона Карадина. Школовао се у Сан Франциску, где је студирао теорију музике и композицију. После одслужења двогодишњег војног рока, нашао је посао у Њујорку, као комерцијални уметник.

Филмску каријеру започео је 1963. са мањим улогама у ТВ-серијалима, а 1964. је одиграо прву филмску улогу у филму Тагард. Славу је стекао у телевизијској серији Кунг фу из 1975. где је тумачио главну улогу. Серија је у првој сезони имала седам номинација за Еми награду, од чега је једна била Караданова за најбољег глумца. Добитник је Награде националног одбора критичара за најбољег глумца и номинован је за награду Златни глобус за улогу у филму Пут ка слави () из 1976. године.

У каријери је глумио у преко 220 филмова и серија, а режирао је и три филма. Снимио је око 60 песама из различитих музичких жанрова и певао у неколико филмова. Написао је две књиге: „Дух Шаолина“ из филозофије и своју аутобиографију „Бескрајни друм“. Снимио је две наставне касете: „Тај-чи вежбе Дејвида Карадина“ и „Кунг-фу вежбе Дејвида Карадина“.

Његова рођена браћа су познати амерички глумци Кит Карадин и Роберт Карадин.
Има две кћерке, Калисту и Канзас, које се такође баве глумом.

Карадин је пронађен мртав у хотелској соби у Бангкоку за време снимања филма Стреч.

Филмографија 

|-
|1949.||Божићна песма||A Christmas Carol||||
|-
|1963.||||Armstrong Circle Theatre||||
|-
|1963.||||Wagon Train||||
|-
|1963.||||East Side/West Side||||
|-
|1964.||||Arrest and Trial||||
|-
|1964.||||The Virginian||||
|-
|1964.||Тагарт||Taggart||||
|-
|1964.||||Bob Hope Presents the Chrysler Theatre||||
|-
|1964—1965.||||The Alfred Hitchcock Hour||||
|-
|1965.||||Bus Riley's Back in Town||||
|-
|1966.||||The Trials of O'Brien||||
|-
|1966.||Шејн||Shane||||
|-
|1966.||||Coronet Blue||||
|-
|1967.||||Too Many Thieves||||
|-
|1967.||||Cimarron Strip||||
|-
|1967.||Џони Белинда||Johnny Belinda||||
|-
|1967.||||The Violent Ones||||
|-
|1969.||||Heaven with a Gun||||
|-
|1969.||||Young Billy Young||||
|-
|1969.||||The Good Guys and the Bad Guys||||
|-
|1970.||||The Name of the Game||||
|-
|1970.||||The McMasters||||
|-
|1970.||||Macho Callahan||||
|-
|1971.||||Maybe I'll Come Home in the Spring||||
|-
|1971.||У диму барута (ТВ-серија)||Gunsmoke||||
|-
|1971.||||Rod Serling's Night Gallery||||
|-
|1968—1971.||||Ironside||||
|-
|1972.||Опасна девојка||Boxcar Bertha||||
|-
|1973.||Приватни детектив||The Long Goodbye||Дејв||
|-
|1973.||Улице насиља||Mean Streets||||
|-
|1972—1975.||Кунг фу||Kung Fu||Квај Чанг Кејн||
|-
|1975.||Мртва трка 2000||Death Race 2000||||
|-
|1975.||||You and Me||||
|-
|1975.||||The Family Holvak||||
|-
|1976.||Кенонбол||Cannonball!||||
|-
|1976.||Пут ка слави||Bound for Glory||||
|-
|1977.||||Thunder and Lightning||||
|-
|1977.||Змијско јаје||The Serpent's Egg||||
|-
|1978.||||Gray Lady Down||||
|-
|1978.||||Deathsport||||
|-
|1978.||||Circle of Iron||||
|-
|1979.||||Mr. Horn||||
|-
|1979.||||I've Got You, You've Got Me by the Chin Hairs||||
|-
|1979.||Победник узима све||Fast Charlie... the Moonbeam Rider||||
|-
|1980.||||Gauguin the Savage||||
|-
|1980.||Јахачи на дуге стазе||The Long Riders||Кол Јангер||
|-
|1980.||||Cloud Dancer||||
|-
|1980.||||High Noon, Part II: The Return of Will Kane||||
|-
|1981.||||Darkroom||||
|-
|1982.||||Safari 3000||||
|-
|1982.||||Q||||
|-
|1982.||||Trick or Treats||||
|-
|1983.||Вук самотњак Меквејд||Lone Wolf McQuade||||
|-
|1983.||||Americana||||
|-
|1984.||||Jealousy||||
|-
|1984.||||Airwolf||||
|-
|1984.||||The Warrior and the Sorceress||||
|-
|1984.||||Fox Mystery Theater||||
|-
|1984.||||Partners in Crime||||
|-
|1983—1984.||||The Fall Guy||||
|-
|1984.||||Downstream||||
|-
|1985.||||The Bad Seed||||
|-
|1985.||Север и југ||North and South||||
|-
|1986.||||Kung Fu: The Movie||||
|-
|1986.||||Behind Enemy Lines||||
|-
|1986.||Север и југ 2||North and South, Book II||||
|-
|1986.||||Oceans of Fire||||
|-
|1986.||||Armed Response||||
|-
|1986.||||Amazing Stories||||
|-
|1987.||||Heartbeat||||
|-
|1987.||||Six Against the Rock||||
|-
|1987.||Банда неприлагођених||The Misfit Brigade||пуковник фон Вајсхаген||
|-
|1987.||||Night Heat||||
|-
|1988.||||Run for Your Life||||
|-
|1988.||||Animal Protector||||
|-
|1988.||||Fatal Secret||||
|-
|1988.||||Open Fire||||
|-
|1988.||||Warlords||||
|-
|1988.||||Tropical Snow||Оскар||
|-
|1988.||||I Saw What You Did||||
|-
|1989.||||The Mad Bunch||||
|-
|1989.||Сумрак - Повучени вампир||Sundown: The Vampire in Retreat||||
|-
|1989.||||Night Children||Макс||
|-
|1989.||||Crime of Crimes||||
|-
|1989.||||The Cover Girl and the Cop||||
|-
|1989.||||Sonny Boy||||
|-
|1989.||||Wizards of the Lost Kingdom II||||
|-
|1989.||||Crime Zone||||
|-
|1989.||||Nowhere to Run||Хармон||
|-
|1989.||||Try This One for Size||Бред||
|-
|1989.||||Think Big||||
|-
|1989.||||Future Force||||
|-
|1987—1989.||||Matlock||Стив/Џими||
|-
|1990.||||The Trace of Lynx||||
|-
|1990.||Птица на жици||Bird on a Wire||||
|-
|1990.||||Future Zone||||
|-
|1990.||||The Young Riders||||
|-
|1990.||||The Ray Bradbury Theater||||
|-
|1990.||Ванредно стање||Martial Law||||
|-
|1991.||||Midnight Fear||||
|-
|1991.||||Battle Gear||||
|-
|1991.||||Karate Cop||||
|-
|1991.||||Dune Warriors||Мајкл||
|-
|1991.||||Project Eliminator||Рон Морел||
|-
|1991.||||Deadly Surveillance||||
|-
|1991.||||Brotherhood of the Gun||||
|-
|1991.||||The Gambler Returns: The Luck of the Draw||||
|-
|1991.||||Capital Punishment||Мајкл Малтин||
|-
|1992.||||Kung Fu: The Legend Continues||||
|-
|1992.||||Evil Toons||||
|-
|1992.||Двострука невоља||Double Trouble||Дејвид Џед||
|-
|1992.||||Roadside Prophets||||
|-
|1992.||||Waxwork II: Lost in Time||||
|-
|1992.||||Human Target||Хари||
|-
|1992.||||Night Rhythms||Винсент||
|-
|1992.||||Animal Instincts||||
|-
|1992.||||Distant Justice||||
|-
|1993.||||Kill Zone||||
|-
|1993.||||Code... Death: Frontera Sur||||
|-
|1993.||||Bitter End||||
|-
|1993.||||Dead Center||||
|-
|1994.||||Cercasi successo disperatamente||||
|-
|1994.||||L'aigle et le cheval||Џон||
|-
|1996.||||Captain Simian & The Space Monkeys||||
|-
|1993—1997.||||Kung Fu: The Legend Continues||||
|-
|1997.||||Macon County Jail||||
|-
|1997.||||The Good Life||||
|-
|1997.||||Last Stand at Saber River||||
|-
|1997.||||Dr. Quinn, Medicine Woman||||
|-
|1997.||||Lost Treasure of Dos Santos||Мартин||
|-
|1997.||||The Rage||Лукас||
|-
|1998.||||Lovers and Liars||||
|-
|1998.||||Light Speed||||
|-
|1998.||||Martian Law||||
|-
|1998.||||Sublet||Макс||
|-
|1998.||||Fast Track||||
|-
|1998.||||Nosferatu: The First Vampire||||
|-
|1998.||||Children of the Corn V: Fields of Terror||||
|-
|1998.||Швајцарски Робинзони||The New Swiss Family Robinson||Шелдон Блејк||
|-
|1998.||||The Effects of Magic||||
|-
|1998.||||An American Tail: The Treasure of Manhattan Island||||
|-
|1999.||||Kiss of a Stranger||||
|-
|1999.||||The Puzzle in the Air||||
|-
|1999.||||Zoo||||
|-
|1999.||||Profiler||||
|-
|1999.||||Knocking on Death's Door||||
|-
|1999.||||Shepherd||||
|-
|1999.||||Charmed||||
|-
|1999.||||Acapulco H.E.A.T.||||
|-
|2000.||Природна селекција||Natural Selection||||
|-
|2000.||||By Dawn's Early Light||||
|-
|2000.||||Nightfall||||
|-
|2000.||||Dangerous Curves||||
|-
|2000.||||Full Blast||||
|-
|2000.||||Queen of Swords||||
|-
|2001.||||Largo Winch: The Heir||||
|-
|2001.||||G.O.D.||||
|-
|2001.||Управник Ред Рока||Warden of Red Rock||Мајк Саливан||
|-
|2001.||||The Donor||||
|-
|2001.||||The Defectors||||
|-
|2001.||||Out of the Wilderness||||
|-
|2001.||||Jackie Chan Adventures||||
|-
|2001.||||The Nightmare Room||||
|-
|2001.||Прљава игра||Down 'n Dirty||||
|-
|2001.||||Titus||||
|-
|2002.||||Balto: Wolf Quest||||
|-
|2002.||||King of the Hill||||
|-
|2002.||||Wheatfield with Crows||||
|-
|2001—2002.||Ларго Винч||Largo Winch||||
|-
|2002.||Уљез||The Outsider||Лукас Хенри||
|-
|2003.||||American Reel||||
|-
|2003.||Кил Бил 1||Kill Bill: Vol. 1||Бил||
|-
|2003.||||Lost Bullet||Мајкл Морисон||
|-
|2003.||||American Reel||||
|-
|2004.||||Dead & Breakfast||||
|-
|2004.||Кил Бил 2||Kill Bill: Vol. 2||Бил||
|-
|2004.||||Hair High||||
|-
|2003—2004.||Алијас||Alias||||
|-
|2004.||||Last Goodbye||||
|-
|2004.||Проклетство змаја||Max Havoc: Curse of the Dragon||||
|-
|2005.||||Eve||||
|-
|2005.||Браћа по оружју||Brothers in Arms||Дрискол||
|-
|2005.||||Miracle at Sage Creek||Ике||
|-
|2006.||||The Last Sect||професор Абрахам ван Хелсинг|| 
|-
|2006.||Син змаја||Son of the Dragon||Бирд||
|-
|2006.||||Medium||||
|-
|2006.||||Final Move||||
|-
|2005—2006.||||Danny Phantom||||
|-
|2007.||||Homo Erectus||||
|-
|2007.||||Blizhniy Boy: The Ultimate Fighter||||
|-
|2007.||||In Case of Emergency||||
|-
|2007.||||Epic Movie||||
|-
|2007.||||Treasure Raiders||||
|-
|2007.||||The Trident||||
|-
|2007.||||How to Rob a Bank||||
|-
|2007.||Платно смрти||Fall Down Dead||Вејд||
|-
|2007.||||Permanent Vacation||||
|-
|2007.||||Fuego||||
|-
|2007.||Велики стен||Big Stan||||
|-
|2008.||Ричард Трећи||Richard III||||
|-
|2008.||||Hell Ride||||
|-
|2008.||||Kung Fu Killer||||
|-
|2008.||Камил||Camille||||
|-
|2008.||||Last Hour||||
|-
|2008.||||Break||||
|-
|2008.||Мртва трка||Death Race||||
|-
|2008.||||Tiempo final||||
|-
|2008.||Стари морски вукови||The Golden Boys||||
|-
|2008.||||Kandisha||||
|-
|2009.||||Archie's Final Project||||
|-
|2009.||||Absolute Evil - Final Exit||||
|-
|2009.||||Road of No Return||||
|-
|2009.||Убрзање 2: Високи напон||Crank: High Voltage||||
|-
|2009.||||Autumn||||
|-
|2009.||||Mental||||
|-
|2009.||||Dark Fields||||
|-
|2009.||||Bad Cop||||
|-
|2009.||||All Hell Broke Loose||||
|-
|2009.||||Six Days in Paradise||||
|-
|2010.||||Money to Burn||||
|-
|2010.||||No Clean Break||||
|-
|2010.||Притвор||Detention||||
|-
|2010.||||True Legend||||
|-
|2010.||Динокрок против Супергатора||Dinocroc vs. Supergator||||
|-
|2010.||Стреч||Stretch||||
|}

Референце

Литература 

  (1991)
  (autobiography, 1995)
  Co-authored with David Nakahara. (1995)
  Co-authored with David Nakahara. (Qigong) (1997)
  (2006)

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1936.
Умрли 2009.
Амерички глумци
Добитници награде Сатурн